Kakwa steht für:
 Kakwa River, Nebenfluss des Smoky River in Kanada
 Kakwa (Soswa), Nebenfluss der Soswa in Russland

 Kakwa (afrikanische Ethnie), Ethnie in Afrika
 Kakwa (südamerikanische Ethnie), Ethnie in Südamerika
 Kakwa (Sprache), ostsudanische Sprache